

Corea del Sud 
 Gwangju, città metropolitana della provincia di Jeolla Meridionale
 Gwangju, città della provincia di Gyeonggi

Cina 
 Canton (in cinese Guangzhou la cui pronuncia può essese confusa con Gwangju), è la più grande città costiera del sud della Cina e capoluogo della provincia del Guangdong